New Bedford ist Ortsname von

 New Bedford (Illinois)
 New Bedford (Massachusetts)
 New Bedford (New Jersey)	
 New Bedford (Ohio)
 New Bedford (Pennsylvania)

New Bedford ist Teil folgender Firmierungen:
 New Bedford Manufacturing Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller